Donatus lehet:
Aelius Donatus (Kr. u. IV. század), latin grammatikus;
 Donatus Magnus, a donatizmus alapítója
Tiberius Claudius Donatus (Kr. u. IV. század-V. század), római költő;
Donátus, Pécs városrésze.